Die Liste der dänischen Innenminister führt die Innenminister des Staates Dänemark seit der Gründung des Innenministeriums (Indenrigsministeriet) im Jahr 1848 auf. 

Das Innenministerium wurde 2007 Teil des neugeschaffenen Ministeriums für Wohlfahrt (Velfærdsministeriet). 2009 erfolgte die Namensänderung zu Innen- und Sozialministerium (Indenrigs- og Socialministeriet). 2010 wurde das Innenressort wieder mit dem Gesundheitsbereich zum Innen- und Gesundheitsministerium vereinigt (Indenrigs- og Sundhedsministeriet). Die sozialliberale Regierung legte 2011 Wirtschafts- und Innenministerium zusammen (Økonomi- og Indenrigsministeriet). Die Kabinettsbildung 2019 brachte die Reorganisation als Sozial- und Innenministerium (Social- og Indenrigsministeriet).

Liste der Innenminister seit 1848

Weblinks 	
 Social- og Indenrigsministeriet Offizielle Website (dänisch, englisch)

Danemark
!
Innenminister